Anabela Bukva, srpska pjevačica
 Anabela Braz Pires, portugalska pjevačica